Karl Blessing ist der Name folgender Personen:

* Karl Blessing (Bankier) (1900–1971), deutscher Bankier
 Karl Blessing (Verleger) (1941–2005), deutscher Verleger